Најагара има више значења:
 Нијагара (река)
 Најагара (Висконсин)
 Најагара (Северна Дакота)